Burg Radegg steht für:
 Burgstelle Radegg bei Teufen im Kanton Zürich, Schweiz
 Burgstelle Schlossbuck bei Berg am Irchel im Kanton Zürich, Schweiz
 Ruine Radegg bei Wilchingen im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Schloss Radeck bei Bergheim im Land Salzburg, Österreich